Джо Фрай (; 26 октября 1915, Чиппинг,  — 29 июля 1950, Блендфорд-Кемп, ) — британский автогонщик, пилот Формулы-1. Принял участие в самом первом Гран-при, входившем в зачёт чемпионата мира, — Гран-при Великобритании 1950 года. Вскоре после этого погиб в гонке в Дорсете.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Частная заявка
! Maserati  4CL
! Maserati  4CL 1,5 L4S
!

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Гонщики, погибшие во время заездов